Allard steht für:

 Allard, britischer Automobilhersteller (1935–1960)
 Allard & Co, britischer Automobilhersteller (1899–1902)
 Allard Replicas, britischer Automobilhersteller (1994–1997)
 Allard Motor, kanadischer Automobilhersteller (1981)
 Allard (Edmonton), Stadtteil von Edmonton, Alberta, Kanada
 Allard (Kalifornien), Ort im Kern County (nicht mehr existent)
 Rivière Allard, Zufluss des Lac Matagami in Québec, Kanada

Allard ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Allard-Rousseau (1904–1971), kanadische Musikpädagogin und Sozialaktivistin
 Antoine Allard (1907–1981), belgischer Friedensaktivist, Maler, Dichter
 Bernhard Allard (1825–1897), deutscher Bildhauer
 Bill Allard (* 1937), US-amerikanischer Fotograf
 Carel Allard (1648–1709), niederländischer Kunsthändler, Kartograf und Kupferstecher
 Christian Allard (* 1964), schottischer Politiker
 Eric Allard, Spezialeffektkünstler
 Ernest Allard (1820–1900), französischer Entomologe 
 Henry Allard (1911–1996), schwedischer Politiker
 Jacques Allard (1925–), französischer Segler 
 Jean-Philippe Allard (* 1957), französischer Musikproduzent und Manager
 Jean Victor Allard (1913–1996), kanadischer General

 Louis Allard (1852–1940), französischer Posaunist und Musikpädagoge
 Lucille Roybal-Allard (* 1941), US-amerikanische Politikerin
 Marie Allard (1742–1802), französische Tänzerin
 Marie-Jean-François Allard (1806–1889), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Natal
 Pierre Allard (* 1972), französischer Eishockeyspieler
 Roland Allard (1911–1988), französischer Skirennläufer 
 Sydney Allard (1910–1966), britischer Rennfahrer und Automobilproduzent
 Vincent Allard (1921–1994), belgischer Entomologe 
 Wayne Allard (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 William Albert Allard (* 1937), US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:
 Allard Creek
 Allardt